Reutern ist der Ortsname von

 Reutern (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Reutern (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Reutern (Welden), Ortsteil des Marktes Welden, Landkreis Augsburg, Bayern
 Reutern (Wolframs-Eschenbach), Ortsteil der Stadt Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern

Reutern ist der Familienname:
 Reutern (Adelsgeschlecht), ein deutsch-baltisches Adelsgeschlecht
 Christoph von Reutern (1839–1859), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Michael von Reutern (1820–1890), Politiker (Russisches Reich)
 Gerhardt Wilhelm von Reutern (1794–1865), baltischer Offizier und Maler, Goethefreund und mit Ludwig Emil Grimm Begründer der Willingshauser Malerkolonie
 Johann von Reutern (1666–1714), Ratsherr in Riga